Должки () — село в Славутском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 952 человек. Почтовый индекс — 30022. Телефонный код — 3842. Занимает площадь 4,36 км². Код КОАТУУ — 6823982401.

Местный совет 
30022, Хмельницкая обл., Славутский р-н, с. Должки

Примечания

Ссылки 
 Должки на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Славутского района